Rage Against the Machine:
 Rage Against the Machine — музыкальная группа, играющая в жанре «альтернативный метал».
 Rage Against the Machine — дебютный студийный альбом этой группы.
 Rage Against the Machine — дебютный видеоальбом этой группы.